Гу́рьев (Гу́рьева) — русская фамилия, образованная от имени Гурий, и топоним.

Гурьев 
 
 
 Гурьев, Анатолий Викторович (род. 1955) — советский, российский, белорусский актёр.
 
 Гурьев, Борис Петрович (1929—1991) — директор Украинского НИИ растениеводства, селекции и генетики.
 
 
 Гурьев, Григорий Иванович (1921—1943) — Герой Советского Союза.
 Гурьев, Дмитрий Александрович (1751—1825) — граф, государственный деятель.
 Гурьев, Дмитрий Ефимович (1842—?) — инженер-архитектор.
 Гурьев, Иван Кузьмич (1933—2008) — Герой Социалистического Труда.
 Гурьев, Кирилл Финогенович (1925—1984) — полный кавалер ордена Славы.
 Гурьев, Константин Яковлевич (1873 — после 1919) — полковник, командующий конно-артиллерийской бригадой.
 
 
 Гурьев, Олег Иванович (1912—1986) — архитектор Ленинграда
 Гурьев, Павел Дмитриевич (1906—1944) — гвардии старший лейтенант, Герой Советского Союза.
 
 Гурьев, Семён Емельянович (1766—1813) — русский математик и механик, профессор, академик.
 Гурьев, Сергей Геннадьевич (род. 1961) — музыкальный журналист и критик, деятель русского рока.
 Гурьев, Степан Савельевич (1902—1945) — генерал-майор, Герой Советского Союза.
 Гурьев, Яков Иванович (1850—1929) — генерал-майор, командир Оренбургского 13-го казачьего полка (1905—1906).



Населённые пункты 
 Гурьев — до 4 октября 1991 года название города Атырау в Казахстане.
 Гурьев — село в Харьковской области Украины.

Разное 
 Мыс Гурьева

См. также 
 Гурьев Казачок
 Гуреев
 Гуриев

Примечания